Franz Hegi (1774-1850), chalcographe et artiste peintre suisse.
Gustav Hegi (1876-1932), botaniste suisse.
Oliver Hegi (né en 1993), gymnaste suisse.